Сен-Жан-де-Морьен:

 Сен-Жан-де-Морьен — коммуна в департаменте Савойя, Франция.
 Сен-Жан-де-Морьен — округ в департаменте Савойя, Франция.
 Сен-Жан-де-Морьен — кантон в департаменте Савойя, Франция.

См. также